Сезон 1906—1907 у Серії А — 10-й чемпіонат Швейцарії. Чемпіоном став Серветт.

Схід

Центр

Захід

Фінал

Посилання 
 Чемпіонат Швейцарії на RSSSF 

1907
Швейцарія
Швейцарія